American Gangster har flere betydninger:

 American Gangster (film), en film fra 2007 af Ridley Scott, med Denzel Washington, Russell Crowe, og Josh Brolin
 American Gangster (album), et Jay-Z album inspireret af filmen
 American Gangster (tv-serie), en dokumentarserie om BET network
 The American Gangster, en dokumentarfilm fra 1992, om det 20. århundredes amerikanske gangstere.

Se også 
 Museum of the American Gangster